A competição de simples masculino no Internazionali BNL d'Italia de 2012 foi disputada entre os dias 14 de maio e 21 de maio de 2011. O campeão foi o espanhol Rafael Nadal que venceu na final o sérvio Novak Djokovic por 7–5, 6–3.

Qualificatório

Cabeças de chave do qualificatório 

  Albert Ramos (Qualificado)
  Robin Haase (Qualificado)
  Mikhail Kukushkin (Última rodada)
  '''Santiago Giraldo (Qualificado)
  Gilles Müller (Última rodada)
  Alejandro Falla (Primeira rodada)
  Go Soeda (Primeira rodada)

<ol start=8>
 Ivo Karlović ''(Última rodada)
 Ryan Harrison ''(Primeira rodada)
 Albert Montañés ''(Primeira rodada)
 Matthew Ebden ''(Primeira rodada)
 Xavier Malisse ''(Última rodada)
 Sam Querrey (Qualificado)
<li> Igor Andreev ''(Primeira rodada)
</ol>

 Qualificados 

  Albert Ramos
  Robin Haase
  Sam Querrey
 ''' Santiago Giraldo

<ol start=5>
 ''' Adrian Ungur
 ''' Guillermo García-López
 ' Blaž Kavčič
</ol>

 Chaves do qualificatório 
 Primeiro qualificatório 

 Sexto qualificatório 

 Chaves 
 Cabeças de chave 

  Novak Djokovic (Final)
  'Rafael Nadal (Campeão)
  Roger Federer (Semifinais)
  Andy Murray (Terceira rodada)
  Jo-Wilfried Tsonga (Quartas de finais)
  David Ferrer (Semifinais)
  Tomáš Berdych (Quartas de finais)
  Janko Tipsarević ''(Segunda rodada)

<ol start=9>
 John Isner ''(Segunda rodada)
 Juan Martín del Potro ''(Terceira rodada)
 Gilles Simon ''(Terceira rodada)
 Nicolás Almagro ''(Terceira rodada)
 Gaël Monfils ''(Segunda rodada)
 Juan Mónaco ''(Terceira rodada)
 Feliciano López ''(Primeira rodada)
 Richard Gasquet ''(Quartas de finais)

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Finais

Ligações externas
 Chave de simples
 Chave qualificatória

S